Het seizoen 2002/03 van de Nederlandse overgangsklasse hockey bij de dames had Victoria en Nijmegen als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de Hoofdklasse 2003/04. 

EHV, Zwart-Wit, Amstelveen en EMHC degradeerden rechtstreeks naar de Eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Hockey in 2002
Hockey in 2003
Overgangsklasse hockey